Kesküla ist der Familienname folgender Personen:

 Aleksander Kesküla (1882–1963), estnischer Politiker und Revolutionär
 Kalev Kesküla (1959–2010), estnischer Lyriker und Journalist

Siehe auch:
 Keskküla